Matsumura kan som auktorsförkortning betyda:

 Jinzô Matsumura (1856–1928), japansk botaniker (auktorsförkortning: Matsum.)
 Shōnen Matsumura (1872–1960), japansk entomolog (auktorsförkortning: S. Matsumura)
 Sumiko Matsumura (född 1947), zoolog med inriktning på bland annat fladdermöss
 Takeshi Matsumura, japansk entomolog aktiv under 2000-talet (auktorsförkortning: T.Matsumura)
 Yoko Matsumura, japansk entomolog aktiv under 2000-talet